Пятницький Валерій Тезійович (1962) — український політик та державний діяч, урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції.
 П'ятницький Іван Костянтинович (1856 — ?) — український церковний письменник, богослов.
 П'ятницький Митрофан Юхимович (1864—1927) — російський музикант, виконавець і збирач російських народних пісень, засновник російського народного хору.
 П'ятницький Порфирій Петрович (1859—1940) — український геолог і петрограф.
 П'ятницький Роман Леонідович (1976) — український військовий моряк, капітан II рангу ВМС України, командир флагмана українського флоту фрегата «Гетьман Сагайдачний».
 П'ятницький Сергій Сергійович (1905—1971) — радянський лісівник-селекціонер, доктор сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки УРСР.

українські прізвища